Какань (, ) — город в центральной части Боснии и Герцеговины, в Зеницко-Добойском кантоне Федерации Боснии и Герцеговины, административный центр одноимённой общины, промышленный центр.

История 
Какань как название населенного пункта впервые в истории упоминается в грамоте короля Степана Дабиша, выданной воеводе Хрвое Вукчичу Хрватиничу 15 апреля 1392 года, в которой сказано, что за проявленную доблесть в бою против турок дарится воеводе Хрвое Вукчичу два села, а именно: село Каканов в жупе Трстивницы и село Храст в жупе Лука.

Какань упоминается в 1468 году как поселение с 90 избами. Старое историческое ядро города находится в селе, которое теперь носит название Дони-Какань (Нижний Какань) и ещё с турецких времён было местом расположения суда и базара.

В 1900 году в Какане заложено угольную шахту, которая заработала в 1902 году. В последующие сто лет город застраивался стихийно, не по нормам градостроительства, сначала вокруг шахты, а впоследствии вдоль берегов рек Згоща и Босна.

События и последствия Боснийской войны 
В начале Боснийской войны обстановка в Какане была достаточно спокойной. Город оказался посреди Боснии, контролируемой властями в Сараево территории, на пути сообщения с Зеницей. Большинство сербского меньшинства вскоре покинуло Какань, а в город прибыли боснийкие беженцы из контролируемых сербами городов. После подписания между хорватами и босняками Вашингтонского соглашения и создании Федерации Боснии и Герцеговины ситуация в Какане улучшилась, но беглецы не вернулись. Медико-санитарные условия были плохими, хотя и не критическими; в 1994 году зафиксирована вспышка гепатита. Продовольственную безопасность удалось взять под контроль благодаря гуманитарной помощи, хотя цены оставались непомерно высокими, а большинство семей выживали за помощью пайков по месту работы и приусадебных участков. Почти все производство остановилось, никто не получал зарплату, только ежемесячные продуктовые наборы.

После войны, с 1995 по 1998 год, несколько сотен хорватов поодиночке вернулись в Какань, прибыли обратно в свои дома и 3 000 беженцев-бошняков. Экономическая жизнь в Какане, несмотря на обещания, не налаживалась. Цементный завод работал не на полную силу, шахта добывала уголь, неконкурентоспособно из-за примеси. Немало молодых людей покидали город, работали гастарбайтерами в Германии или где-либо и не собирались возвращаться.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Города Федерации Боснии и Герцеговины